Мальплаке́ ():

 Мальплаке — хутор на территории нынешней французской коммуны Теньер-сюр-Он (:fr:Taisnières-sur-Hon), давший своё название самой крупной европейской битве XVIII века.
 Битва при Мальплаке — крупнейшее сражение 11 сентября 1709 года в Войне за испанское наследство (1701—1714).